Georg Meurer ist der Name folgender Personen:
* Georg Meurer (Sportjournalist) (1892–1979), deutscher Sportjournalist
 Georg Meurer (Bildhauer) (auch Jörg Meurer), deutscher Bildhauer und Holzschnitzer